Benjamin Mukulungu est un homme politique de République démocratique du Congo.
 « Mukulungu » est un nom vernaculaire donné à une espèce d'arbres d’Afrique équatoriale, Autranella congolensis. C'est une espèce en danger.